Svenska damhockeyligan 2017/2018 är den elfte säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och andra säsongen med det nya namnet Svenska damhockeyligan. Efter 36 omgångar var Luleå HF/MSSK seriesegrare före Linköpings HC och Modo Hockey. Luleå blev svenska mästare, och tog sitt andra guld totalt, efter att ha avgjort i tredje finalmatchen mot Linköping.

Deltagande lag

Förlopp
Efter förra säsongens kvalserie hade de båda kvalande lagen, SDE HF Dam och Sundsvall Hockey, klarat sig kvar i SDHL. Sundsvall petades senare ur serien av organisatoriska och ekonomiska skäl. Damhockeyn hade brutits ur föreningen och Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd beslutade att den nya föreningen inte fick behålla platsen i SDHL.  I Sundsvalls ställe flyttades istället Göteborgs HC upp.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel 
Slutspelsomgångarna i Dam-SM spelades i bäst av tre matcher. Lagen rangordnades innan slutspelet började utifrån placeringarna i SDHL, och högst placerade lagen började med bortamatch och avslutade med hemmamatch/er (b-h-h).

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Luleå svenska mästare 2018.

Kval till SDHL

Referenser

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Ishockeysäsongen 2017/2018
2017/2018